Als Botschaftsviertel wird ein Stadtviertel einer Hauptstadt bezeichnet, in dem viele diplomatische Vertretungen angesiedelt sind. Häufig sind dies wohlhabende Stadtteile in Nähe des Regierungsviertels, die durch den Zuschnitt der Grundstücke repräsentative Bauten zulassen.
 Berlin: Botschaftsviertel (Berlin), westlicher Teil des Tiergartenviertels; historisch das Alsenviertel
 London: Belgravia
 Niamey: Ambassades
 Washington DC: Embassy Row
 Wien: Botschaftsviertel (Wien)